Евпраксия — женское имя.

Персоналии, известные по имени 
 Евпраксия — в миру Звенислава Борисовна, дочь полоцкого князя Бориса Всеславича
 Святая благоверная княгиня Евпраксия Псковская — дочь полоцкого князя Рогволода-Василия Борисовича
 Евпраксия Всеволодовна — сестра Владимира Мономаха
 Евпраксия Фёдоровна — дочь дорогобужско-вяземского князя Фёдора Святославовича (сын брянского князя Святослава Глебовича) (Рюриковичи). Разведённая жена великого князя Симеона Гордого, выданная в 1345 году второй раз замуж за удельного князя Фёдора Константиновича Красного (Большого) Фоминского, от которого родила четырёх сыновей: Михаила Крюка, Ивана Собаку, Бориса Вепря, Ивана Уду (см. Фоминские князья).
 Евпраксия (Апраксия, Апракса) — жена былинного князя Владимира Красное Солнышко.
 Евпраксия Рязанская (?—1237) — жена Фёдора Юрьевича, князя Рязанского. 
 Евпраксия Константинопольская (383—413) — православная святая, канонизирована в лике преподобных.